Riedle ist

ein Familienname:
 Alessandro Riedle (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Andrea Riedle (* 1972), deutsche Historikerin
 Anselm Riedle (1765/66–1801), deutscher Gärtner
 Gabriele Riedle (* 1958), deutsche Journalistin und Autorin
 Karl-Heinz Riedle (* 1965), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Kim Riedle (* 1982), deutsche Schauspielerin

ein Ortsname:
 Riedle (Bad Hindelang), Ortsteil des Marktes Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Riedle (Bolsterlang), Ortsteil der Gemeinde Bolsterlang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Riedle (Offenburg), Ortsteil der Stadt Offenburg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Riedle (Roßhaupten), Ortsteil der Gemeinde Roßhaupten, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Ridle Baku (* 1998), deutsch-kongolesischer Fußballspieler